Jan Woltjer kan syfta på bland andra:

* Jan Woltjer (1849–1917), nederländsk klassisk filolog
 Jan Woltjer (1891–1946), nederländsk astronoom
 Jan Juliaan Woltjer (1924–2012), nederländsk historiker